Podgradina je lahko:
 Podgradina, Posedarje (Hrvaška)
 Podgradina, Slivno (Hrvaška)